Guetta ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Guetta (* 1951), französischer Journalist und Politiker
 David Guetta (* 1967), französischer DJ
 Thierry Guetta (* 1966), französischer Dokumentarfilmer und Street-Art-Künstler